Moorsel (Nederland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Someren
Moorsel (Oost-Vlaanderen), een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van de stad Aalst
Moorsel (Vlaams-Brabant), een gehucht van Tervuren in Vlaams-Brabant.